2-й выпуск  Про Сайклинг Челлендж США — шоссейной многодневной велогонки по дорогам штата Колорадо в США. Гонка состояла из 7 этапов и проводилась с 20 по 26 августа 2012 года в рамках UCI America Tour 2012.  

Победителем гонки стал американский велогонщик Кристиан Ванде Вельде из команды «».

Участники 
Приглашение на гонку от организаторов приняли 6 команд ПроТура. Также были приглашены 5 проконтинентальных команд и 5 континентальных. Каждая команда могла состоять не более чем из 8 велогонщиков.

Маршрут

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Про Сайклинг Челлендж США 2012 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2012 год в велоспорте
Спорт в США в 2012 году
Август 2012 года